Moneten ist
 eine volkstümliche Bezeichnung für Geld, siehe auch Moneta
 der Name eines Dorfes im ostpreußischen Kreis Oletzko (Treuburg), bis 1938: Monethen, seit 1945: Monety (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen